Candidus ist die lateinische Form des Namens Candid.

Bekannte Namensträger

Vorname
 Candidus (Heiliger) († ~302?), der Legende nach ein Offizier der Thebäischen Legion unter dem Hl. Mauritius
 Candidus (Historiker), ein spätantiker Geschichtsschreiber
 Candidus Hemmerlein (1743–1814), Abt der Zisterzienserabtei Langheim 
 Brun Candidus von Fulda (* ca. 770–780, † 845), Priestermönch, Schriftsteller, Maler
 Candidus Pfiffer (1631–1718), Abt des Zisterzienserstiftes Baumgartenberg. 
 Candidus Pfister († 1704), Abt der Zisterzienserabtei Ebrach

Zweitname
 Rainer Candidus Barzel (1924–2006), deutscher Politiker

Familienname
 Carl August Candidus (1817–1871), reformierter Theologe und Dichter
 Daniel Candidus (1568–1637), deutscher lutherischer Theologen und Chronist, siehe Daniel Cramer (Theologe)
 Friedrich Candidus (1904–1986), deutscher Heimatdichter und Oberlehrer
 Pantaleon Candidus (Pantaleon Weiss, 1540–1608), österreichischer reformierter Theologe
 William Candidus (1840–1910), deutschamerikanischer Opernsänger (Tenor)

Cognomen 
 Albucius Candidus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 
 Tiberius Claudius Candidus, römischer Ritter und Senator, spätes 2. Jahrhundert
 Nikolaus Candidus († 1555), Karmeliter und Theologe (eigentlich Nikolaus Blanckart)

Siehe auch
 Candid (Name)
 Candido

Römischer Personenname
Männlicher Vorname
Familienname
Lateinischer Personenname